Кепа Бланко Гонсалес (или Кепа, ; род. , Марбелья, Испания) — испанский футболист, нападающий. Бывший игрок Севильи и ряда других испанских клубов. Дважды обладатель Кубка УЕФА.

Клубная карьера 
Кепа родился в Марбелье, провинция Малага. Воспитанный в академии Севильи, он сыграл две игры в Примере в основной команде в сезоне 2004-05 и зарекомендовал себя ценным игроком в следующие два года, но в основном игроком замены.

В сезоне 2006-07, даже после того, как он забил три года в ворота Леванте в матче открытия лиги [1] и ещё три гола в победном кампании в Кубке УЕФА, он впал в немилость у тренера и 22 января 2007 года согласился перейти в аренду в английский Вест Хэм Юнайтед до конца сезона, с возможностью последующего выкупа. Восемь дней спустя он забил на 77-й минуте, всего 70 секунд пробыв на поле к тому времени, в ворота Ливерпуля.

В июле 2007 года Кепа написал четырехлетний контракт с Хетафе, с сохранением за Севильей права приоритетного выкупа игрока в следующем сезоне. Во время своего первого сезона игрок регулярно выходил на поле в матчах Кубка УЕФА, а также забил в победной 2-0 игре с Мурсией после выхода со скамейки 21 октября, но в том же матче был удален с поля за жесткий подкат. С этого времени он редко выходил на поле, даже в матчах Кубка Испании.

5 августа 2010 года Кепа был продан в Рекреативо, а Адриан Колунга отправился в противоположном направлении в Хетафе. Он появился на поле только в 19 играх из 42 в первый сезон в клубе, будучи отпущен по истечении контракта в апреле 2012 года, не проведя в последнем сезоне ни одного матча.

Кепа перешёл в клуб третьего дивизиона Гвадалахара и в 2014 году, после одного сезона, в котором он также редко выходил на поле, а его команда вылетела, и ещё одного года без клуба, 30-летний Кепа принял решение завершить карьеру.

Тренерская карьера 
В 2014 году Кепа был назначен помощником главного тренера любительского клуба "Сан-Педро".

Достижения 
  Севилья
 Кубок УЕФА: 2005-2006, 2006-2007
 Суперкубок УЕФА: 2006
 Обладатель Кубка Испании: 2006-2007

  Испания до 23
 Средиземноморские игры: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Гвадалахара» Испания